Vali est un dieu Ase de la mythologie nordique, fils d'Odin;
Vali est un personnage de la mythologie nordique, fils de Loki;
Vali est un vanara (singe) cité dans le Ramayana ;
 Le vali est un instrument de musique malgache (voir Valiha) ;
 Le vali est un gouverneur de province de l'Empire ottoman et de la Turquie actuelle.